Miejscowości w USA:
 Parkersburg – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Richland
 Parkersburg – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Butler
 Parkersburg – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Wood